Harvelka může být:

 zaniklá obec na Slovensku na Kysucích v důsledku výstavby přehrady, viz Harvelka (obec)
 potok na Kysucích, viz Harvelka (potok)